Северо-восток:

 Северо-восток — название стороны света.
 Северо-Восток — российская арт-рок-группа.